Red Canyon steht für:

 Red Canyon (Nevada)
 Red Canyon (Utah)
 Red Canyon (Wyoming)
 Red Canyon (Film, 1949)
 Red Canyon (Film, 2008)